Иван Баторы (; ) — словацкий лыжник, участник пяти Олимпийских игр и девяти чемпионатов мира, призёр этапов Кубка мира. Специалист дистанционных гонок.

В Кубке мира Баторы дебютировал в 1993 году, в ноябре 1999 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний день имеет на своём счету 3 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, все в дистанционных гонках. Лучшим достижением Баторы в общем итоговом зачёте Кубка мира является 15-е место в сезоне 1998-99.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере стал 43-м в гонке на 10 км классикой и 34-м в гонке преследования.

На Олимпиаде-1998 в Нагано занял 26-е место в гонке на 30 км классикой, 60-е место в гонке на 10 км классикой, 33-е место в гонке преследования, 19-е место в гонке на 50 км коньком и 11-е место в эстафете.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стартовал в трёх гонках: 15 км классикой — 21-е место, гонка преследования — 25-е место, 50 км классикой — 25-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине стал 24-м в дуатлоне 15+15 км, 8-м в командном спринте, 26-м в гонке на 15 км классикой и 47-м в масс-старте на 50 км.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере показал следующие результаты: 15 км коньком — 40-е место, командный спринт — 14-е место, эстафета — 12-е место, масс-старт на 50 км — не финишировал.

За свою карьеру принимал участие в девяти чемпионатах мира, лучший результат 6-е место в гонке на 15 км классикой на чемпионате-2003 в Валь-ди-Фьемме.

Использует лыжи производства фирмы Atomic.

Ссылки 
 
 

Лыжники Словакии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года